

Toponymie 
 Les Îles Canaries sont un archipel situé au nord-ouest du Sahara occidental et une communauté autonome espagnole
 District de Canaries est un district de Sainte-Lucie
 Canaries est une ville de Sainte-Lucie

Autres 
 Canarie (danse)
 CANARIE (réseau)
 Le Canarias, ancien croiseur lourd de la marine espagnole